Šance bezeichnet

 Šance, Ortsteil von Vrbovce, Slowakei, siehe Šance (Vrbovce)
 Šance, Ansiedlung von Mosty u Jablunkova, Tschechien
 Šance, früherer Name von Valy u Mariánských Lázní, Tschechien
 Šance, Wüstung auf den Kataster von Pohoří na Šumavě, Tschechien
 Talsperre Šance, Tschechien